Лисицкая — женская форма фамилии .
 Лисицкая, Тамара Григорьевна (род. 1974) — белорусская телеведущая, телережиссёр, сценарист, радиоведущая, русскоязычная писательница из Белоруссии.
 Лисицкая, Татьяна Соломоновна (род. 1944) — советский и российский учёный, профессор, кандидат биологических наук, мастер спорта СССР по художественной гимнастике.